Glogovica est un toponyme qui peut désigner :

Glogovica, un village situé sur le territoire de la Ville de Doboj et dans la République serbe de Bosnie ;

Glogovica, une localité située dans la municipalité de Podcrkavlje, comitat de Slavonski Brod-Posavina ;

Gllogovicë/Glogovica, un village situé dans la commune (municipalité) de Pristina, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie) ;

Glogovica, un village situé dans la municipalité d'Aleksinac, district de Nišava ;
Glogovica, un village situé sur le territoire de la Ville de Zaječar, district de Zaječar.